Kalkwijk (buurt), een streek en buurtschap in de gemeente Midden-Groningen in de Nederlandse provincie Groningen 
 Kalkwijk (waterschap)